Le mot  calme peut désigner différentes choses :

 L’équivalent de  tranquille,
 Centres français spécialisés dans le traitement des addictions (Entre autres alcooliques).

Notes et références